Mendeljejevo je gradić u Moskovskoj oblasti, Rusija. Nalazi se na rijeci Kljazmi, 10 km od njena izvorišta.

Mendeljejevo je osnovano 1957. kao zatvoreni grad u svezi s VNIIFTRI-jem (ВНИИФТРИ, Sjedinjeni znanstveni istraživački institut za fizički inženjering i metrologiju ).

Nasuprot ovom grad, preko rijek se nalazi staro i slavno rusko selo Ljalovo.

Gradovi u Rusiji
Moskovska oblast